Ме́ллор () — английская фамилия голландского происхождения.

 Меллор, Джек — английский футболист, защитник.
 Меллор, Дэвид Хью (1938—2020) — английский философ.
 Меллор, Келвин — английский футболист, защитник.
 Меллор, Нил — английский футболист, нападающий.
 Меллор, Уильям — американский кинооператор.